Tegenbosch (hoeve), een historische hoeve in Eindhoven
 Tegenbosch (brug), een brug over Rijksweg 2 nabij Eindhoven
 PSV Tegenbosch, een voormalige hockeyclub

Personen 
 Lambert Tegenbosch, Nederlands kunstcriticus en publicist
 Geertrui Tegenbosch-Charpentier, Nederlands kunstenares 
 Buddy Tegenbosch, Nederlands schrijver